Taraira puede referirse a:

 el municipio de Taraira, en Colombia;
 el río Taraira, en Colombia;
 la laguna de Taraira, en Colombia;
 el aeropuerto de Taraira, en Colombia.